ЁбиДоёби — российская компания по доставке блюд японской кухни, основанная в 2016 году и имеющая головной офис в Красноярске.

История 
Основана Константином Зименом и Дмитрием Прадедом в 2016 году в Красноярске.

Изначальным вариантом названия сети было «Имбирный день», однако создатели решили отказаться от него в пользу более эпатажного «ЁбиДоёби», которое было придумано случайно при изучении русско-японского словаря.

Первая точка открыта в 2016 году в формате «dark kitchen» на собственные средства основателей (около 3 млн рублей).

Компания действует в формате франшизы. Первая франшиза была куплена через 3 месяца предпринимательницей из Хабаровска.

В качестве инструмента привлечения внимания используется активная работа в социальных сетях и медиапространстве. Основатели придерживаются концепции эпатажа, поэтому прибегают к использованию черного юмора и игры слов в рекламных кампаниях.

Спустя 2 года были созданы управляющая компания, колл-центр, единый сайт и мобильное приложение.

Сеть принимала участие в нескольких судах, связанных с необычным названием бренда.

В 2020 году Суд по интеллектуальным правам отказал в регистрации товарного знака, так как обозначение может быть воспринято потребителем как образованное от нецензурного слова, и его регистрация в качестве товарного знака не соответствует требованиям законодательства.

Деятельность 
По состоянию на начало 2021 года в сеть входит 43 города в России. В конце 2020 года открыта точка в Казахстане.

Выручка компании в 2020 году составила более 680 млн рублей.

Примечания

Ссылки 
 Как сеть доставки роллов «Ёбидоёби» рассказала о себе 28 миллионам россиян 
 В Красноярске суши доставит «ЁбиДоёби» 
 ФАС Красноярска не нашла нарушений у сети «ЁбиДоёби» 
 «Ёбидоёби»: успех на грани чёрного юмора или гениальный маркетинг? 
 От «УЕ!бара» до «Ёбидоёби»: как хулиганское название помогает рекламе 

Компании, основанные в 2016 году
Компании Красноярска
Сервисы по доставке питания